The Diseased and the Poisoned è il secondo album in studio del gruppo deathcore statunitense Carnifex, pubblicato nel 2008.

Tracce

Formazione
Scott Lewis - voce
Cory Arford - chitarra
Ryan Gudmunds - chitarra
Fred Calderon - basso
Shawn Cameron - batteria, tastiere

Collegamenti esterni